Chairestratos (Χαιρέστρατος) ist der Name

 eines griechischen Bildhauers der Antike, siehe Chairestratos (Bildhauer)
 eines attischen Töpfers, siehe Chairestratos (Töpfer)